Das Schweigen im Walde  bezeichnet einen Roman von Ludwig Ganghofer

 Das Schweigen im Walde (Roman)

und seine Verfilmungen

 Das Schweigen im Walde (1929), von Wilhelm Dieterle
 Das Schweigen im Walde (1937), von Hans Deppe & Paul Ostermayr
 Das Schweigen im Walde (1955), von Helmut Weiss
 Das Schweigen im Walde (1976), von Alfred Vohrer